Local improvement district (Canada), een voormalige lokale bestuursvorm in Canada
 Business improvement district, een bestuursvorm ter opwaardering van een stedelijke buurt; in de Verenigde Staten vaak local improvement district genoemd